Баркарена:

 Баркарена — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пара
 Баркарена — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Лиссабон